BD steht als Abkürzung für:

 Bachelor of Divinity, ein theologischer Universitätsabschluss
 Bande Dessinée, siehe Frankobelgischer Comic, als populäres Synonym aus der französischen Sprache
 Bangladesch, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Bankdrücken, eine synergistische Teildisziplin des Kraftdreikampfs und zählt zu den Königsdisziplinen im Kraftsport
 Bassdrum, Schlaginstrument
 Baudirektor, leitende Position in Bau-Verwaltungsbehörden
 Becton Dickinson, ein amerikanischer Medizintechnikhersteller
 Bennet Distributors, ein litauisches Unternehmen
 Bidet, niedrig angebrachtes Sitzwaschbecken
 Bilderdruckpapier, ein Papier, das sich besonders gut zum Bedrucken mit Bildern eignet
 Blu-ray Disc, ein Speichermedium und Nachfolger der DVD
 Blutdruck, der Druck des Blutes in einem Blutgefäß, in der Fachsprache wird auch der Begriff Gefäßdruck verwendet
 Bonner Durchmusterung, ein Sternkatalog
 Bremgarten-Dietikon-Bahn, eine schmalspurige Privatbahn in der Schweiz
 British Midland Airways, eine ehemalige britische Fluggesellschaft, Sitz in Castle Donington nach dem IATA-Code
 Bundesbahndirektion, eine Organisationseinheit der Deutschen Bahn
 Fraktion der Bürgerlich-Demokratischen Partei der Bundesversammlung, die bürgerlich-demokratische Parlamentarierfraktion der Schweizerischen Bundesversammlung
 Buschtěhrader Eisenbahn (Buštěhradská dráha), eine vormalige tschechoslowakische Eisenbahngesellschaft
 Bordeauxdogge, eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse
 die postcode area Bradford (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Bunte Dimensionen, deutscher Comicverlag

BD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Behörden-Fahrzeuge des Bundes
 Großbritannien: Birmingham
 Montenegro: Budva
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Follo in der Provinz Viken
 Österreich: Bundesbusdienst und Diplomatisches Korps im Burgenland
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Dänemark
 Slowakei: Bratislava (noch nicht vergeben)

Bd steht für:

 Baud, eine Einheit, mit der die Übertragungsgeschwindigkeit gemessen wird

Bd. steht für:

 „Band“, beispielsweise in Literaturangaben

.bd steht als Abkürzung für:

 .bd, die Top-Level-Domain von Bangladesch

Siehe auch:

BD